Більбао. Final Masters 2014 — міжнародний шаховий турнір, що проходив у Більбао (Іспанія) з 13 по 20 вересня 2014 року.

Інформація про турнір 

Категорія турніру — XXI (середній рейтинг — 2754,5).

Розклад змагань:
• Церемонія відкриття: 13 вересня
• Ігрові дні: 14-16, 18-20 вересня 
• Вихідний день: 17 вересня

Початок партій о 16-00 год (час Київський)

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин до кінця партії з додаванням 10 секунд на кожен хід, починаючи з 41-го.

За перемогу нараховуються 3 очка, за нічию 1 очко, за поразку 0 очок.

Склад учасників:
 Левон Аронян , 2804  — 2
 Вішванатан Ананд , 2785  — 5
 Руслан Пономарьов , 2717  — 32
 Франсіско Вальєхо Понс , 2712  — 38
жирним  — місце в рейтингу станом на вересень 2014 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Вішванатан Ананд - 4
  Левон Аронян - 4
  Руслан Пономарьов - 2
  Франсіско Вальєхо Понс - 2

Переможець 
 Вішванатан Ананд''

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Турнір  на chesspro.ru  
 Онлайн партій турніру на chessdom.com  
 Рейтинг шахістів на вересень 2014 року  

Шахові турніри 2014
Більбао (шаховий турнір)
Більбао
Вересень 2014